Мелконян () — вірменське прізвище.

Відомі носії:
 Мелконян Агоп Магардич (1949—2006) — болгарський письменник вірменського походження.
 Мелконян Айк Іванович (1911—1979) — міністр внутрішніх справ Вірменської РСР.
 Мелконян Андрій Хачикович (1915—2003) — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Мелконян Артуш Сергоєвич (1931) — вчений в галузі агротехніки винограду.
 Мелконян Генрі Месникович (* 1971) — заслужений працівник сільського господарства України, кавалер ордена «За заслуги».
 Мелконян Ладік Артурович (1993) — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Буковина».
 Мелконян Місак Вагаршакович (1938—2008) — вчений у галузі генетики та селекції винограду
 Мелконян Монте Чарльзович (1957—1993) — вірменський військовий діяч.
 Мелконян Самвел Норайрович (*1984) — вірменський футболіст.

Примітки 

Вірменські прізвища